Gnojnik (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Brzeski
 Gnojnik (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente